Ниже приведён список звёзд созвездия Секстанта вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие в определённый интерес, как то: переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п.

Ссылки 
 
 
 
 

Секстант (созвездие)
Секстант